UFO, azonosítatlan repülő objektum, a "földönkívüli" űrhajók közkeletű elnevezése
 UFO, magyar könnyűzenei együttes az 1990-es években
 UFO, 1969-ben alakult angol rockegyüttes
 UFO, 1970–1973 között futott angol televíziós sorozat